Secret Dreams and Forbidden Fire — шестой студийный альбом британской певицы Бонни Тайлер, выпущенный в 1986 году. Диск достиг 24 места в британском чарте и 106 место в США, при том, что альбом завоевал успех в континентальной Европе.

Как и его предшественник, Secret Dreams and Forbidden Fire был спродюсирован Джимом Штейманом, который написал для альбома четыре песни: «Ravishing», «Loving You’s a Dirty Job but Somebody’s Gotta Do It» (записана в дуэте с Тоддом Рандгреном) и «Holding Out for a Hero», которая ранее вошла в саундтрек к фильму «Свободные».

Песни 
 «Under Suspicion» (написанная Тайлер, Полом Хопкинсом и Питером Оксендом) была включена в кассетную версию альбома.
 «Before This Night Is Through» не вошла в виниловую версию альбома.
 Инструментальная версия песни «Ravishing» использовалась в качестве музыкальной темы к мультсериалу Hulk Hogan’s Rock 'n' Wrestling, шедшего в 1985—1987 гг. на CBS.

Список композиций 
 «Ravishing» — 6:24 (Jim Steinman)
 «If You Were a Woman and I Was a Man» — 5:15 (Desmond Child)
 «Loving You’s a Dirty Job but Somebody’s Gotta Do It» (Дуэт с Тодом Рандгреном) — 7:47 (Jim Steinman)
 «No Way to Treat a Lady» — 5:17 (Bryan Adams, Jim Vallance)
 «Band of Gold» — 5:49 (Edyth Wayne, Ronald Dunbar)
 «Rebel Without a Clue» — 8:35 (Jim Steinman)
 «Lovers Again» — 4:32 (Desmond Child)
 «Before This Night Is Through» — 5:21 (Beppe Cantarelli, Adrienne Anderson)
 «Holding Out for a Hero» — 5:48 (Jim Steinman, Dean Pitchford)

Над альбомом работали 
 Вокал: Bonnie Tyler
 Гитары (Треки 1-8): Sid McGinnis
 Гитары (Треки 3, 5, 6): Eddie Martinez
 Гитары (Треки 8-9): Hiram Bullock
 Бас-гитара: Steve Buslowe
 Фортепиано, синтезаторы: Roy Bittan
 Фортепиано, синтезаторы, электронные ударные (Трек 9): Sterling Smith
 Синтезаторы и программирование (Треки 1-8): Larry Fast
 Синтезаторы (трек 9): Phil Shenale
 Саксофон (Tрек 2): Lenny Pickett
 Духовые (Трек 9): Tom Malone, Michael Brecker, Alan Rubin, Lew Soloff, Jim Pugh, Dave Taylor
 Ударные (Треки 4-5, 8): Max Weinberg
 Ударные (Треки 1-3, 5-6): Jimmy Bralower
 Электронные ударные (Tрек 9): Art Wood
 Дополнительные ударные аранжировки (Tрек 6): Joe Stefko
 Дополнительный вокал (Tрек 6), Бэк-вокал: Todd Rundgren
 Бэк-вокал: Tawatha Agee (Tрек 1), Rory Dodd, Curtis King (Tрек 1), Cindy Mizelli (Tрек 1), Holly Sherwood (Tреки 7-9), Eric Troyer

Производство 
 Продюсеры: Jim Steinman, Roy Bittan, John Jansen, Larry Fast, John Rollo
 Помощник продюсера: Alan Rubin
 Звукоинженеры: Steve Rinkoff, Alan Rubin
 Помощники инженеров: Nelson Ayres
 Сведение: Larry Alexander, Sir Arthur Payson
 Мастеринг: Greg Calbi

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы 1986 года
Альбомы Columbia Records
Альбомы Великобритании
Альбомы на английском языке
Альбомы Бонни Тайлер